Taubach oder Taubbach ist ein geographischer Name:

von Fließgewässern:
 Taubach (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale, nahe Eichenhausen (Wülfershausen an der Saale), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Taubach (Ilm), mittlerer Quellbach der Ilm, in Stützerbach, Ilm-Kreis, Thüringen
 Taubach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza, nahe Häusern, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Taubbach, rechter Oberlauf des Betzenbachs bis Banzenweiler, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

eines Ortsteils:
 Taubach (Weimar), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weimar, Thüringen

Siehe auch:
 Taubenbach
 Taufbach
 Daubach